Predator (din limba engleză cu sensul de prădător) se poate referi la:

Predator (film), un film din 1987 cu Arnold Schwarzenegger
Predator 2, un film din 1990 cu Danny Glover
Predators, un film din 2010 cu Adrien Brody
Predator (extraterestru),  o formă de viață extraterestră fictivă 
Predator (franciză), o serie de filme, romane, benzi desenate și jocuri video
 Predator (personaj fictiv)

Vezi și
Alien vs. Predator
Aliens vs. Predator: Requiem
Alien vs. Predator (franciză)